

Abbreviazioni 
 Mio – abbreviazione scelta dalla Convenzione Internazionale Europea per indicare i milioni

Codici 
 mio – codice ISO 639-3 della lingua piotepa acioal mixtec

Musica 
 Mio  – singolo di Valerio Scanu

Telecomunicazioni 
 Mio – periodico italiano
 Mio Technology – produttore taiwanese di prodotti elettronici